Hussariwka (ukrainisch: ; russische Entsprechung: ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Hussariwka (Isjum, Balaklija), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum, Stadtgemeinde Balaklija
 Hussariwka (Isjum, Barwinkowe), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum, Stadtgemeinde Barwinkowe
 Hussariwka (Korosten), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten